Wittner ist der Familienname folgender Personen:

 David Wittner (* 1982), deutscher Politiker (parteilos)
 Doris Wittner (1880–1937), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Georg Alfred Wittner (* 1962), deutscher Schauspieler
 Gerhard Wittner (1926–1998), deutscher Maler
 Jessica Wittner (* 1983), US-amerikanische Raumfahrtanwärterin
 Markus Wittner (* 1973), österreichischer Freestyle-Skifahrer
 Victor Wittner (1896–1949), österreichischer Schriftsteller

Siehe auch:

 Whitner
 Widner